Alley ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer, USA:
 Alley Fork, in Kentucky
 Alley Lyons Creek, in Idaho
 Crab Alley Creek, in Maryland
 Cream Alley Branch, in Kentucky

Orte, USA:
 Alley (Missouri), Shannon County
 Alley Grove, Marshall County, West Virginia
 Alley Place, Bernalillo County, New Mexico
 Alley Spring (Missouri), Shannon County, Missouri

Alley ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Amadou Alley (1930–1987), Präsident von Dahomey (heute Benin) von 1967 bis 1968
 Bill Alley (* 1936), US-amerikanischer Speerwerfer
 Candice Alley (* 1983), australische Sängerin und Songwriterin
 Fred Alley (1963–2001), US-amerikanischer Librettist
 Gene Alley (* 1940), US-amerikanischer Baseballspieler
 John B. Alley (1817–1896), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)
 Kirstie Alley (1951–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Rewi Alley (1897–1987), chinesischer Schriftsteller und Pädagoge
 Richard Alley (* 1957), US-amerikanischer Geologe
 Steve Alley (* 1951), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tom Alley (1889–1953), US-amerikanischer Rennfahrer
 Vernon Alley (1915–2004), amerikanischer Jazzbassist
 William Alley (1510–1570), Bischof von Exeter

Siehe auch:
 Alley Branch (Begriffsklärung)
 Alley Creek (Begriffsklärung)
 Alley Gulf (Begriffsklärung)
 Ball Alley (Begriffsklärung)
 Alley-Gletscher, Gletscher im Australischen Antarktis-Territorium
 Alley Spring, Karstquelle in Missouri
 Alley & MacLellan, britisches Unternehmen
 Alleys (Begriffsklärung)
 Aley (Begriffsklärung)
 Allee (Begriffsklärung)